Пінгвін — це представник сімейство нелітаючих морських птахів та перелік власних назв.

Птахи 
 Пінгвінові — родина нелітаючих морських птахів.
 Пінгвінові — родина кілегрудих птахів, що включає тільки вищеописану родину.
 Пінгвіни — застаріла назва гагарок — великих нелітаючих птахів родини алькових, вимерлих у середині XIX століття.

Власні назви 
 «Пінгвін» — німецький допоміжний крейсер часів Другої світової війни.
 «Пінгвін» / AGM-119 — норвезька протикорабельна керована ракета малої та середньої дальності, розроблена за фінансової підтримки ВМФ США.
 Penguin Books — британське видавництво, яке вперше у світі освоїло масовий випуск книг кишенькового формату в м'якій обкладинці.
 Пінгвін — суперлиходій з коміксів DC Comics, ворог Бетмена.
 Освальд Кобблпот / Пінгвін — лиходій фільму «Бетмен повертається» (1992).
 Відповідно до словника термінів Флешмобу пінгвін, рідше зріббер — людина, яка дізналася про проведення акції і, замість того щоб брати участь у ній, стоїть неподалік і спостерігає за тим, що відбувається.

Див. також 
 Penguin (значення)